

Persone
Nino Vaccarella – pilota automobilistico italiano 
Romano Vaccarella – giurista italiano
Vittorio Vaccarella – militare italiano

Altro
Vaccarella – specie di pesce
Stazione di Vaccarella – stazione ferroviaria di Lucera sulla linea Foggia-Lucera